Виља Морелос има више значења:

 Виља Морелос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Виља Морелос (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Морелос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Морелос, Ел Каризо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Морелос (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Виља Морелос (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виља Морелос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Виља Морелос, Чама (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику